

Alfabeti
 Éðel/Ēðel – runa dell'alfabeto Fuþorc

Astronomia
 2032 Ethel – asteroide della fascia principale

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Ethel – città della Contea di Attala, Mississippi
 Ethel – città della Contea di Macon, Missouri

Musica
 Ethel – quartetto d'archi statunitense

Onomastica
 Ethel – nome proprio di persona inglese femminile